Fijador puede referirse a:

El producto químico utilizado en la última etapa del revelado de fotografías blanco y negro (ver Fijador).
Fijador para el pelo o gel para el pelo es un producto químico utilizado para mantener el mismo peinado.
Reactivo químico usado en histología para detener o minimizar las alteraciones post mortem por precipitación o coagulación de las proteínas celulares; al mismo tiempo endurecen los tejidos, preparándolos para su posterior manipulación.